Анастасия Губанова:
  (род. 2000) — российская фигуристка, выступавшая в паре Алексеем Синцовым.
 Губанова, Анастасия Витальевна (род. 2002) — российская фигуристка (одиночное катание).